How your eyes trick your mind (en català: Com els teus ulls enganyen la teva ment) és un article interactiu sobre les il·lusions òptiques elaborat per Melissa Hogenboom, productora i realitzadora de la BBC, qui manifesta que les il·lusions òptiques son un recurs per a descobrir com cadascú percep realment la realitat. Aquestes, han demostrat que la ment humana tendeix a fer suposicions i interpretar el món que ens envolta, de manera que allò que veiem habitualment no és la veritat.

Referències 

Il·lusions òptiques